Staniek ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Staniek (1859–1914), deutscher Medailleur, Bildhauer und dekorativer Designer
 Frank Staniek (* 1982), deutscher DJ und Musikproduzent, siehe Frank Sonic
 Gerda Staniek (* 1925), österreichische Speerwerferin
 Patricia Staniek, österreichische Profilerin 
 Ryszard Staniek (* 1971), polnischer Fußballspieler